Евге́ний Са́вченко: Савченко, Евгений Николаевич (1909—1994) — советский и украинский диптеролог.
 Савченко, Евгений Павлович (род. 1925) — советский передовик рыбной промышленности, Герой Социалистического Труда (1971), заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР (1987).
 Савченко, Евгений Степанович (род. 1950) — губернатор Белгородской области (1993—2020), член-корреспондент РАН (2014).